Зимуха:
 Зимуха — река в России, приток Нюрюга.
  — река в Украине, приток Болотницы.